O Campeonato Brasileiro de Rugby de 2015, também conhecido como Super 8, é a 52ª edição do Campeonato Brasileiro de Rugby XV adulto masculino, a décima segunda organizada pela CBRu (Confederação Brasileira de Rugby), disputada pelas dez melhores equipes de rugby do Brasil. O campeão foi o São José pela nona vez.

Participantes

Formato 

A fórmula de disputa da edição do torneio passou por mudanças em relação a disputada em 2014. O número de participantes também passou por mudanças, com a redução de 10 para 8. A direção de torneios da Confederação Brasileira de Rugby, a alteração visou aumentar o nível técnico da disputa e uma sequência maior de partidas aos clubes participantes.

Na primeira fase, as equipes realizam 14 partidas, em jogos de ida e volta. Os quatro primeiros colocados garantem vaga a semifinal. Os participantes vencedores decidem o título na final do campeonato.

O último colocado na fase de classificação será automaticamente rebaixado para a Série B de 2016, enquanto que o penúltimo fará uma disputa como vice-campeão da segunda divisão nacional para a definição do oitavo participantes na edição de 2016 do Super 8.

Primeira Fase

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Resultados

Fase Final

Semifinais

Final

Premiação

Repescagem para o Brasileiro 2016
Repescagem entre o vice-campeão da Taça Tupi de 2015 e a sétima equipe da tabela de classificação do Brasileirão 2015 para determinar a equipe que irá participar o Campeonato Brasileiro de Rugby de 2016.

Ver também 
 Confederação Brasileira de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby - Série B

Ligações externas 
 Página oficial do Super 8
 Página oficial da CBRu

Campeonato Brasileiro de Rugby